Balik ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Balík (1924–1996), tschechischer Film-Regisseur aus Prag
 Jiří Balík (* 1953), tschechischer Agrarwissenschaftler in Prag

Balik ist der Name folgender Ortschaften
 Dorf in der iranischen Provinz Kurdistan (, auch: Bālīk, Bālek oder Bālak)
 Ortsteil von Quşəncə im aserbaidschanischen Rayon İsmayıllı (auch: Valyk oder Balık)

Bálik ist der Name eines kurdischen Stammes